Cyphorhinus dichrous, "nordlig kastanjebröstad gärdsmyg", är en fågelart i familjen gärdsmygar inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som underart till kastanjebröstad gärdsmyg (Cyphorhinus thoracicus), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World.

Fågeln förekommer i centrala och västra Anderna från Colombia till Peru (San Martín). Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Gärdsmygar
Cyphorhinus
Fåglar i neotropiska regionen